Awá može označavati:
Indijance Guajá iz porodice Tupi-Guarani u brazilskim državama Maranhão i Pará.
Indijance Awa-Kwaiker iz skupine Pasto, koji sebe nazivaju Awá a žive u Kolumbiji.